En Pologne, Rożki peut désigner :

 Rożki, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Rożki, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Rożki, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Rożki, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.